Oertelt ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Oertelt (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Sabine Oertelt-Prigione (* 1978), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Werner Oertelt (* 1929), deutscher Gewerkschafter (FDGB)